Malzahn ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Malzahn (* 1983), deutsche Judoka
 Claus Christian Malzahn (* 1963), deutscher Journalist und Redakteur 
 Heinrich Malzahn (1884–1957), sozialistischer Politiker und Gewerkschafter
 Luise Malzahn (* 1990), deutsche Judoka
 Melanie Malzahn (* 1973), deutsch-österreichische Linguistin

Siehe auch: 
 Maltzahn
 Mahlzahn